Домашний чемпионат Великобритании 1983/84 стал 87-м и последним розыгрышем международного футбольного соревнования, проводившегося с участием четырёх национальных сборных Великобритании — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Англия и Шотландия вышли из турнира, ссылаясь на снижение интереса к играм, плотного графика международных матчей и резкого роста хулиганства.

Турнир был удивительным в его исходе, так как фаворитами считались Англия и Шотландия, сыгравшие вничью в последнем матче (1-1), тем самым позволив Северной Ирландии победить по разнице мячей Уэльс, который был на втором месте.

Таблица 

Правила начисления очков:
 2 очка за победу
 1 очко за ничью

Матчи

Чемпион

Бомбардиры 

1984
Спорт в Великобритании в 1983 году
Спорт в Великобритании в 1984 году